Allocnemis är ett släkte av trollsländor. Allocnemis ingår i familjen flodflicksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flodflicksländor
Allocnemis